Кубок Йорданії з футболу 2016-17 — 37-й розіграш кубкового футбольного турніру у Йорданії. Титул володаря кубка здобув Аль-Файсалі.

Груповий етап

Група A

Група B

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 травня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Йорданії на soccerway 
 Кубок Йорданії на goalzz 

2016-17
Йорданія
Йорданія